«Фламандская доска» () — триллер Джима Макбрайда по одноимённому роману Артуро Переса-Реверте. В основе сюжета вымышленная картина фламандского художника XV века — Питера Гюйса. Фильм значительно отличается от книги как по сюжету, так и по экранизированным образам и характерам персонажей.

Сюжет 
Реставратор Джулия (Кейт Бекинсэйл) работает над картиной фламандского художника Питера ван Гюйса «Игра в шахматы». Произведение собирается продать её наследный владелец — дон Мануэль (Майкл Гоф), чтобы покрыть долги семьи.

На рентгене Джулия обнаруживает закрашенную краской надпись на латыни, о чём незамедлительно сообщает своей хозяйке Менчу (Шинейд Кьюсак). Фразу переводят с латыни — «Кто Съел Коня?».

За консультацией по картине Джулия обращается к Альваро (Арт Малик), специалисту по фламандской живописи, который ранее был её любовником. Этому общению противится воспитатель Сесар (Джон Вуд).

В поместье дона Мануэля Джулия и Менчу знакомятся с его родственниками: племянницей Лолой (Хелен Маккрори) и её мужем Максом (Питер Уингфилд).

Дон Мануэль корректирует латинский перевод. Новое прочтение — «Кто Убил Рыцаря?». От Альваро Джулия узнаёт о людях, изображённых на картине. Ими оказываются представители враждующих стран — Франции и Бургундии, а рыцарь — это французский посланник, который должен был склонить герцогиню Остенбургскую к союзу с Францией через брак. Предположив, что загадка может скрывается в шахматной партии, изображённой на картине, Джулия с Сесаром находит бродягу Доминика (Подж Биэн), профессионально играющего в шахматы. Он берётся раскрыть логику шахматной партии за соответствующее вознаграждение.

Джулия обнаруживает Альваро мёртвым. Полиция констатирует несчастный случай.
 
По версии Доминика коня съела чёрная королева, при этом на месте убийства Альваро обнаружили фигурку коня. В убийстве Джулия подозревает Лолу.

Смерти продолжаются: умирает дон Мануэль, затем — Менчу. По подозрению в намерениях украсть картину и выехать за границу полиция арестовывает Макса.

Логика шахматной партии подсказывает, что белая королева должна съесть чёрную королеву. Джулия с пистолетом едет в поместье дона Мануэля, однако Лолу на её глазах убивает Сесар и признаётся в остальных совершённых убийствах. Сесар — родной брат Мануэля, изгнанный из семьи по причине гомосексуальной связи с водителем. Увидев картину из своего детства в мастерской Джулии и понимая, что его смертельная болезнь отсчитывает его последние дни, он решает разыграть историю, чтобы картина досталась Джулии. Для достижения «шаха и мата» Сесар вынуждает Джулию спустить курок.

Джулия получает в наследство всё имущество дона Мануэля вместе с его огромными долгами. Работа над картиной завершена и полотно выставлено на аукцион. Джулия остаётся с Домиником.

В ролях 
 Кейт Бекинсейл — Джулия Дара
 Джон Вуд — Сесар
 Шинейд Кьюсак — Менчу
  — Доминик
 Питер Уингфилд — Макс Лапени
 Хелен Маккрори — Лола Бельмонте
 Майкл Гоф — дон Мануэль
 Арт Малик — Альваро
 Энтони Милнер — инспектор
  — Пако Монтегриф

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Майкл Хёрст
 Джек Бэран
 Джим Макбрайд
 Режиссёр-постановщик: Джим Макбрайд
 Оператор: Аффонсу Беату
 Композитор: Филипп Сард
 Продюсеры:
 Джек Бэран
 Дениз О'Делл
 Энрике Познер
 Кристина Цумаррага

Интересные факты 
 Действие фильма происходит в Барселоне, в городских эпизодах показаны улочки города, Храм Святого Семейства, в ночном свете — Собор Святого Креста и Святой Евлалии. Сесар живёт в Доме Бальо, Доминик играет шахматные партии в парке Гуэля, романтическое свидание Джулии и Доминика проходит на рынке Mercat de Sant Antoni
 В фильме есть несколько обнаженных сцен с участием Кейт Бекинсейл
 Сюжет картины развивается вокруг шахматной партии на картине ван Гюйса

Выход в прокат 
Мировая премьера состоялась в мае 1994 года в рамках Каннского кинофестиваля.

  — май 1994 года (в рамках Каннского кинофестиваля)
  — 5 января 1995 года
  — 10 марта 2000 года
  — 5 января 2004 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры Испании
Экранизации произведений Артуро Переса-Реверте
Фильмы о Барселоне
Фильмы Джима Макбрайда
Фильмы о шахматах
Фильмы Испании 1994 года
Фильмы CiBy 2000